Исаковщина — название нескольких населённых пунктов:
 Исаковщина — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Исаковщина — деревня в Псковском районе Псковской области.